Амареш  — португальська власна назва.

Топоніми

Амареш — муніципалітет.
 Амареш  (парафія)